Rue du Ruisseau (Bruxelles)
 Rue du Ruisseau (Paris)